Ejakulation (von lateinisch eiaculari „auswerfen“) steht für:

 männliche Ejakulation bei Orgasmus oder Pollution, siehe Samenerguss
 weibliche Ejakulation, stoßweises Freisetzen eines Sekrets beim Orgasmus

Siehe auch:
 vorzeitige Ejakulation beim Mann
 Ejakulat (Erguss)
 Ejakularche (männlicher Ersterguss)